Wartenberg kan syfta på:

 Wartenberg, Hessen – en kommun i Vogelsbergkreis i Hessen i Tyskland
 Wartenberg, Berlin – en stadsdel i stadsdelsområdet Lichtenberg i Berlin, Tyskland
 Wartenberg, Bayern – en kommun i kretsen Erding i Bayern i Tyskland
 Wartenberg am Rollberg – det tyska namnet på en stad i Česká Lípa-distriktet i Liberec i Tjeckien, se Stráž pod Ralskem
 Groß Wartenberg eller Polnisch Wartenberg – det tyska namnet på en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap i Polen, se  Syców